Ćwiczenia na drążku mężczyzn były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00),

Wyniki 
Do finału zakwalifikowało się ośmiu najlepszych zawodników, z zastrzeżeniem, że z jednego kraju mogą wystartować w finale maksymalnie dwaj zawodnicy. Na wynik składają się: punktacja za trudność elementów oraz ocena za "wykonanie, kompozycję i artyzm". W przypadku identycznej oceny końcowej, o kolejności decyduje w pierwszej kolejności ocena za wykonanie, a następnie za trudność.

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 
 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020